Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute du 9 au .

Anne Hobbs remporte le simple dames. En finale, elle bat Louise Field, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anne Hobbs et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1986 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1986
Auckland
1986 en Nouvelle-Zélande
Tennis en décembre 1985